У́сманское шоссе́ — одна из основных магистральных дорог Липецкой области. Проходит по территории Октябрьского округа Липецка, а также Грязинского и Усманского районов Липецкой области.

Асфальтовое покрытие дороги уложено в начале 1970-х годов. Новая асфальтовая дорога в основном повторяет маршрут известной с XVIII века губернской почтовой дороги Козлов — Липецк — Усмань — Воронеж.

Усманское шоссе соединяет липецкий район Тракторный (продолжая Зелёную улицу) и город Усмань (отсюда название). Резервная дорога, считаемая частью шоссе, начинается на пересечении улиц Краснозаводской и Металлургов, далее огибает Тракторный, пересекаясь с Краснознамённой улицей, далее до пересечения с основной трассой следует по 4-километровому участку ЛКАД.

Часть шоссе (ближняя к Липецку) проходит по лесному массиву Липецкого заказника. Далее пересекает в основном поля. На участке от села Никольского до села Стрелецкие Хутора проходит вдоль Татарского вала. Далее к Усмани идет вдоль железнодорожной линии Грязи — Воронеж.

По Усманскому шоссе переброшены мосты через реки Двуречку, Кривку и Излегощу.

Автомобильные дороги Липецкой области
Грязинский район
Усманский район